Economia: càrrec del gerent. Vegeu executiu en cap.
 Mobiliari: despatx o oficina del gerent.

Termes relacionats 
 Informàtica: mode de gerència de sistema.